Il doppio del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Lucas Arnold Ker che hanno battuto in finale Joan Balcells e Mauricio Hadad 7-6(4), 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Lan Bale /  Piet Norval (primo turno)
 Pablo Albano /  Lucas Arnold Ker (campioni)

 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cerveza Club Colombia Open 2000
ATP Tour 2000